France Gagné – ex atleta paralimpico canadese
 Philippe Gagné – tuffatore canadese
 Simon Gagné – ex hockeista su ghiaccio canadese